Sisson ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Sisson (1873–1951), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Emily Sisson (* 1991), US-amerikanische Leichtathletin
 Fred Sisson (1879–1949), US-amerikanischer Politiker
 Henry Tillinghast Sisson (1831–1910), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Sisson (um 1690–1749), englischer Optiker und Messinstrumentenbauer
 Scott Sisson (* 1971), US-amerikanischer Footballspieler
 Sébastien Auguste Sisson (1824–1898), elsässisch-brasilianischer Grafiker, Lithograf, Karikaturist und Verleger
 Thomas U. Sisson (1869–1923), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Sison